Land van Rijen, gebied in Nederland
Ryen (Oslo), een bedrijventerrein in Oslo
Ryen (metrostation), een station van de metro van Oslo